Glyptotherium texanum — вид ископаемых броненосцев, обитавших в плиоцене — плейстоцене (5,333—0,0117 млн лет назад) от Северной до Центральной Америки. Типовой вид рода Glyptotherium. Достигали длины 1,8 м и массы — до тонны. Обладали толстым панцирем, сходным с черепашьим, но образованным из сотен небольших шестигранных чешуек.

Примечания 

Вымершие броненосцы
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Ископаемая фауна Центральной Америки
Фоссилии, описанные в 1903 году